Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Dobiszewski – polski działacz komunistyczny i związkowy, nauczyciel
 Artur Dobiszewski – polski wokalista i gitarzysta folkowy.